Заремський Анатолій Сергійович (1977—2017) — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни.
 Заремський Максим Валентинович (* 1991) — український громадський діяч.